Richard Miller, Rick Miller
 Richard Miller (ur. 1937) – funkcjonariusz Federalnego Biura Śledczego (FBI)
 Richard Miller (ur. 1954) – belgijski polityk
 Rick Miller (ur. 1961) – amerykański żużlowiec
 Rick Miller (ur. 1970) – kanadyjski aktor, komik i dramatopisarz